Postman (film) (doorverwijspagina)
 Postman (muzikant), pseudoniem van muzikant Remon Stotijn
 Postman (software)